

Događaji
 Ahazija nasljeđuje na izraelskom prijestolju svoga oca kralja Akaba (prema nekim izvorima 897. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti